Putlos ist der Name für
 Truppenübungsplatz Putlos ein Übungsplatz der Bundeswehr im Kreis Ostholstein
 Gut Putlos, ein ehemaliges Gut (bis 1935) in der heutigen Gemeinde Gremersdorf im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein